Encounter Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Encounter Bay (ort), South Australia, Victor Harbor, 
 Encounter Bay (vik), South Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar